Polichne är ett släkte av insekter. Polichne ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Polichne